174365 Zibetti – asteroide della fascia principale
 Giuseppe Zibetti (1920-2008) – allenatore di calcio e calciatore italiano
 Museo navale Ottorino Zibetti – museo navale di Caravaggio
 Roberto Zibetti (n. 1971) – attore e regista teatrale italiano

Pagine correlate 

 Zibetti – plurale di Zibetto